Jan Wincenty Bandtkie − polski historyk prawa
 Jerzy Samuel Bandtkie − polski filolog i bibliotekarz